Le terme mêlée peut faire référence :
 une mêlée est un combat au corps à corps lors de batailles disputées à une distance rapprochée.
 en rugby à XIII, à une phase de jeu, la mêlée qui intervient en cas de faute mineure, sortie de la balle en touche ou qui sanctionne un arrêt de jeu.
 en rugby à XV, à une phase de jeu, la mêlée qui intervient en cas de faute mineure ou qui sanctionne un arrêt de jeu.
en jeu vidéo, à une île imaginaire, Mêlée Island, située dans les caraïbes.
en musique, à un groupe de rock américain.